Krasnojarsk – città della Russia
 Krasnojarsk-26 – città della Russia, ora chiamata Železnogorsk 
 Krasnojarsk-45 – città della Russia, ora chiamata Zelenogorsk
 Territorio di Krasnojarsk – divisione amministrativa (kraj) della Russia, situata nella Siberia centrale
 Bacino di Krasnojarsk – lago artificiale della Russia
 K-173 Krasnojarsk – sottomarino lanciamissili russo

Pagine correlate 

Krasnojarskij
Krasnodar (disambigua)